Zkratka BTO může mít různý význam:

 Bachman–Turner Overdrive – kanadská rocková skupina z Winnipegu.

 Tributylcínoxid – organická sloučenina cínu